Jatiyoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatiyoso, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jatiyoso, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar